Klimaty ciepłe – trzy najcieplejsze strefy klimatyczne, jakie obecnie spotyka się na Ziemi, czyli (w kolejności od najcieplejszej do najchłodniejszej):
 klimat równikowy
 klimat zwrotnikowy
 klimat podzwrotnikowy

Klimat